Shaw kan syfta på:

 Shaw (namn) – ett namn samt personer med namnet
 Shaw (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Shawpriset – vetenskapspris från Hongkong
 Shaw Brothers – filmstudio i Hongkong

Geografi

Liberia 

 Shaw (klan), Sinoe County,

Storbritannien 

 Shaw, Greater Manchester, England, Borough of Oldham, 
 Shaw cum Donnington – en civil parish i West Berkshire, Berkshire, England
 Shaw, Berkshire – en ort i West Berkshire, Berkshire, England
 Shaw, West Yorkshire – en ort i Bradford, West Yorkshire, England
 Shaw, Melksham Without – en ort i Melksham Without, Wiltshire, England
 Shaw, Swindon – en ort i Swindon, Wiltshire, England

USA 

 Shaw Heights, Colorado – ort i Adams County, Colorado
 Shaw, Mississippi – ort i Mississippi, Bolivar County, 
 Shaw Air Force Base - flygbas i South Carolina,

Se även
 Mount Shaw – berg i flera länder

Robotskapade Liberiaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar